Y 815 steht für:

 Y 815, Kennung der Scharhörn, Marine-Hafenschlepper der Klasse 723, siehe Lütje-Hörn-Klasse #Einheiten
 Y 815, Kennung der Scharhörn, Marine-Hafenschlepper der Klasse 725, siehe Nordstrand-Klasse #Einheiten